Las siglas UCM, pueden aludir a:

Universidades 
 Universidad Católica del Maule, en Chile;
 Universidad Católica de Manizales, en Colombia;
 Universidad de la Ciudad de Manila, en Filipinas;
 Universidad Complutense de Madrid, en España;
 Universidad de California en Merced, en Estados Unidos;
 Universidad de Misuri Central (University of Central Missouri), en Estados Unidos;
 Universidad Central de México, en México;
 Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo en México.

Otros usos 
 Universo cinematográfico de Marvel, serie fílmica ambientada en dicho universo.
 Unidad de Control de Multitudes, policías antidisturbios en Panamá.

Siglas